

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Итоги соревнований на сайте sports-reference.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1968
1968 год в боксе
Бокс в Мексике